Дми́трий Василе́нко:
 Василенко, Дмитрий Андреевич (1975—2019) — российский гимнаст.
 Василенко, Дмитрий Юрьевич (род. 1969) — российский государственный деятель.